Женский Чемпионат Республики Беларусь по футболу 2012 (21-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди женских команд) — чемпионат по футболу среди белорусских женских команд 2012-го года в Высшей лиге.

В турнире принимает участие 10 команд. Турнир проходит в три круга: вначале 10 команд высшей лиги проведут классический двухкруговой турнир — матчи дома и в гостях, а затем в третьем круге сыграют между собой ещё по одному разу, причём календарь третьего круга национального первенства был определён путём жеребьёвки.

Клубы-участники

Представительство команд по регионам 
В 21-м чемпионате Белоруссии по футболу среди женских команд принимают участие футбольные клубы, представляющие все области страны.

Тренеры

Турнирная таблица 
Положение после 27 тура (28.102012)
Источник: Официальный сайт UEFA

Бомбардиры

Штрафники 

Примечания: 1 очко за жёлтую карточку, 3 очка за красную карточку

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин

Ссылки 
 Статистика чемпионата на WOMEN.SOCCERWAY.COM
 Блог про женский футбол в Белоруссии
 Ирина Булыгина — Блог про женский футбол

Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин
Спорт в Белоруссии в 2012 году
2012 год в женском футболе